Чемпіонат Чехії з футболу 2020—2021 — 28-й сезон від заснування турніру, який пройшов за новою формулою через пандемію COVID-19. Замість шістнадцяти клубів у чемпіонаті брали участь вісімнадцять. Найгірші три клуби за підсумками сезону покинуть лігу. Старт сезону планувався на 11 липня але згодом через пандемію COVID-19 перенесли на 21 серпня. Чемпіоном втретє поспіль стала Славія (Прага).

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемією COVID-19 у чемпіонаті оголошена перерва з 5 жовтня 2020 року, яка тривала до 6 листопада 2020 року.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2021
Чехія
Чехія
2020 у чеському спорті
2021 у чеському спорті